Глумово може да се отнася за:

 Глумово, село в област Хасково, България;
 Глумово, село в община Сарай, Северна Македония;
 Глумово, село в Ивановска област, Русия.